Гута — невелика фабрика, промисел з виробництва скла, заліза тощо.
 Гута — архітектурний елемент у доричному ордері.
 Гута () — оаза в Сирії.

В Україні є близько 90 населених пунктів, що називаються Гута, Нова Гута або мають назви, похідні від слова гута.

Села:
 Гута — Вінницька область, Гайсинський район
 Гута — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Гута — Закарпатська область, Ужгородський район
 Гута — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Гута — Київська область, Богуславський район
 Гута — Львівська область, Дрогобицький район
 Гута — Львівська область, Золочівський район
 Гута — Львівська область, Червоноградський район
 Гута — Рівненська область, Рівненський район
 Гута — Сумська область, Глухівський район
 Гута — Хмельницька область, Віньковецький район
 Гута — Хмельницька область, Деражнянський район
 Гута — Хмельницька область, Славутський район
 Гута — Чернігівська область, Коропський район
 Гута — Чернігівська область, Ріпкинський район

Інше:
 Гута — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю
 Гута — заповідне урочище, Волинська область

Села:
 Гута — Берестейська область, Берестейський район
 Гута — Гомельська область, Вітківський район
 Гута — Мінська область, Березинський район
 Гута — Мінська область, Крупський район

Населені пункти та їхні частини

 Гута — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Гута — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гута — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гута — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гута — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Гута — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Гута — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Гута — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Гута — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Гута — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Гута — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Гута — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Гута — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Гута — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гута — село в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Гута — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Гута — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Гута — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Гута — частина села Юзефув у гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Гута — частина села Баран у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Гута — частина села Стара Гута в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Гута — частина села Старий Францишкув у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Гута — частина села Старий Майдан у гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Гута — частина села Псари в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — частина села Понікев у гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Гута — частина села Лазани в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Гута — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Гута — частина села Янув у гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — частина села Анджеювка в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Гута — частина села Дрогобичка в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Гута — частина села Седлиська-Боґуш у гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Гута — частина села Златна в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Гута — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Гута — частина села Наґловіце в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Гута — частина села Корчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гута — частина села Філіпи в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гута — частина села Лонке в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Гута — частина села Пшесполев-Косьцельни в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Гута — частина села Боброво в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Гута — колонія в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гута — осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гута — осада в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Гута — осада в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Гута — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Гута Межиріцька
 Гута Обединська
 Гута Станіславчицька
 Гута-Блищанівська
 Гута-Бобрицька
 Гута-Боровенська
 Гута-Бушинська
 Гута-Глібівська
 Гута-Добринь
 Гута-Забілоцька
 Гута-Зеленицька
 Гута-Камінська
 Гута-Катюжанська
 Гута-Ксаверівська
 Гута-Лісівська
 Гута-Логанівська
 Гута-Межигірська
 Гута-Мовчанська
 Гута-Морозівська
 Гута-Перейма
 Гута-Потіївка
 Гута-Селицька
 Гута-Скляна
 Гута-Стеблівська
 Гута-Студенецька
 Гута-Ткачова
 Гута-Чугорська
 Гута-Шершнівська
 Гута-Юстинівка
 Гута-Яцьковецька
 Гути
 Гутище
 Гуто-Мар'ятин
 Нова Гута
 Гутка (значення)

Примітки